Antedon är ett släkte av sjöliljor som beskrevs av de Fréminville 1811. Antedon ingår i familjen fjäderhårstjärnor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjäderhårstjärnor
Antedon